Frédéric Donzet est un joueur de go français et un cinéaste.

Palmarès 
 Champion de France, en 1985
 Champion de France vétéran en 2020
 Champion de France par équipe 2010,2011, 2012 et 2013
 Vice champion d'Europe en 1981
 Vainqueur du Tournoi de go de Paris : 1980 et 1981;
 Meilleur européen du tournoi de Paris: 1992 () et 1993 ().

Filmographie 
 Le jeu de Go, 1990
 Bleu Blanc Boum, 1998
 The First World Mind Sport Games, 2008

Liens externes 
 
 Le jeu de go
 Bleu Blanc Boum
 The First World Mind Sport Games

Joueur de go français
Naissance en juin 1965